Zuccolo − cognome italiano
 Ludovico Zuccolo − scrittore e politico italiano